Чепчугов — русская фамилия.

 Чепчугов, Иван Никифорович — дворянин московский. 
 Чепчугов, Сергей Андреевич (род. 1985) — российский футболист.